Lilian Thuram (1972) – ex calciatore francese
 Khéphren Thuram (2001) – calciatore francese
 Marcus Thuram (1997) – calciatore francese
 Rogério Conceição do Rosário, noto come Thuram (1991) – calciatore brasiliano
 Yohann Thuram-Ulien (1988) – calciatore francese